Звончиха — река в России, протекает по Республике Алтай. Устье реки находится в 37 км по правому берегу реки Коксу. Длина реки составляет 16 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Коксу (приток Аргута)
Реки Кош-Агачского района